Martonka település Romániában
Mártonka település Kárpátaján